Met Vrijzinnig christendom wordt bedoeld:
 een vorm van religiositeit, die wordt gekenmerkt door vrijzinnigheid, zoals
 het religieus humanisme;
 in Nederland betreft het voornamelijk het vrijzinnig protestantisme;